Only You ist der Titel folgender Werke:

Filme:
 Only You (1992), US-amerikanische Filmkomödie von Betty Thomas (1992)
 Only You (1994), US-amerikanische Romanze von Norman Jewison (1994), siehe Nur für Dich (1994)

Musikstücke:
 Only You (Lied), Lied der Band Yazoo (1982)
 Only You (And You Alone), Lied der Band The Platters (1955)